Богдан Бабич:
 Богдан Бабич (; 1891—1961) — хорватский геолог.
 Богдан Бабич (; 1921—1980) — сербский дирижёр.